DEVS ou devs peut être : 
 Discrete Event System Specification en informatique
 Devs, une série télévisée américaine de 2020